Brather ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Brather (1880–1945), deutscher Pädagoge, Schriftsteller und Heimatforscher
 Hans-Stephan Brather (1928–2017), deutscher Archivar
 Sebastian Brather (* 1964), deutscher Mittelalterarchäologe

Siehe auch:
 Brater
 Brader
 Prather